Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1988 в Калгари показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 46 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1423 спортисти (от които 301 жени) от 57 страни в периода от 13 февруари до 28 февруари 1988 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 17 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 40 без отличие. СССР успява да спечели най-много медали (25), както и най-много златни (11) и бронзови (9) отличия. Спортистите от ГДР печелят най-много сребърни (10) медали. Домакините от Канада печелят общо 5 медала, но нито един златен. Това е първата и единствена Зимна олимпиада за Гватемала и Гуам. Фиджи, Ямайка и Холандските Антили дебютират в зимни олимпийски дисциплини. България участва, но без да спечели медал.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри